Железопътна линия 136 () е железопътна линия в Южна Полша, който свързва станции Ополе Грошовице и Кенджежин Кожле, открита през 2 ноември 1845 г.

Маршрут

Източници 

Железопътни линии в Полша